Эль-Фа́шн () — город в Египте, расположен в губернаторстве Бени-Суэйф. Находится в долине Нила, к югу от Бени-Суэфа и к северу от Эль-Миньи. Население 61 372 жителей (2006). Центр района. Является своеобразной точкой разделения Египта на Морскую часть и Пустынную часть.

Город имеет длинную историю, известен ещё с времён фараонов.

Эль-Фашн разделён линией железной дороги на две части — западную и восточную. Западная часть считается старым городом. Для восточной части присуща современная планировка.

Примечания 

Города Египта